World Games 2022 – 11. edycja zawodów World Games, rozgrywanych w lipcu 2022 w amerykańskim mieście Birmingham. Pierwotnie zawody miały odbyć się w 2021 roku, jednak zostały przełożone ze względu na zwiększoną zachorowalność na COVID-19 i igrzyska olimpijskie w Tokio. Igrzyska obejmowały 30 oficjalnych dyscyplin sportowych w 54 dyscyplinach, w których rywalizowano w 30 miejscach na terenie Birmingham. 

Część dochodów z biletów w wysokości 54 000 dolarów została przekazana Ukrainie na odbudowę obiektów sportowych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wybór organizatora 

  Lima
  Ufa
  Birmingham

Miasto gospodarza zostało wybrane przez International World Games Association 22 stycznia 2015 roku.

Dyscypliny 
W nawiasie ilość konkurencji w danej dyscypliny.

 Gimnastyka akrobatyczna (5) 
 Areobik (4) 
 Sporty lotnicze (2) 
 Łucznictwo (7)
 Artystyczna jazda na rolkach (3) 
 Piłka ręczna plażowa (2)
 Sporty bilardowe (4)
 Bowling (4)
 Kręgle (4
 Maraton kajakowy (4)
 Kajak polo (2)
 Taniec sportowy (5)
 Duatlon (3 
 Pływanie z płetwami (16)
 Fistball (2)
 Futbol flagowy (2)
 Unihokej (1)
 Frisbee (1)
 Hokej na rolkach (1)
 Jujitsu 18)
 Karate (12 
 Kickboxing (6)
 Korfball (1)
 Lacrosse (2)
 Ratownictwo sportowe (16)
 Muaythai (12)
 Bieg na orientację (5)
 Parkour (4) 
 Trójbój siłowy (8)
 Racquetball (2)
 Gimnastyka artystyczna (4)
 Wrotkarstwo (8) 
 Softball (1) 
 Wspinaczka sportowa (6) 
 Squash (2)
 Sumo (8)
 Wrotkarstwo szybkie (10) 
 Gimnastyka na trampolinie (4) 
 Przeciąganie liny (3) 
 Narciarstwo wodne (8) 
 Rugby na wózkach (1) 
 Wushu (10)

Uczestnicy 

  Afganistan (3)
  Algieria (1)
  Argentyna (46)
  Aruba (2)
  Australia (98)
  Austria (72)
  Azerbejdżan (15)
  Bahrajn (3)
  Belgia (77)
  Bośnia i Hercegowina (3)
  Boliwia (2)
  Brazylia (74)
  Brunei (2)
  Bułgaria (10)
  Kambodża (2)
  Kanada (132)
  Chile (28)
  Chiny (40)
  Chińskie Tajpej (74)
  Kolumbia (70)
  Kostaryka (9)
  Chorwacja (21)
  Kuba (1)
  Czechy (87)
  Dania (44)
 Dominikana (2)
 Ekwador (13)
 Egipt (21)
 Salwador (2)
 Estonia (8)
 Finlandia (37)
 Francja (167)
 Gruzja (1)
 Niemcy (237)
 Wielka Brytania (110)
 Grecja (15)
 Gwatemala (6)
 Irokezi (24)
 Hongkong (17)
 Węgry (59)
 Islandia (4)
 Indie (10)
 Indonezja (6)
 Irlandia (8)
 Izrael (51)
 Włochy (185)
 Japonia (138)
 Jordania (3)
 Kazachstan (16)
 Kuwejt (4)
 Kirgistan (2)
 Łotwa (33)
 Litwa (11)
 Luksemburg (1)
 Malezja (5)
 Mauritius (2)
 Meksyk (78)
 Mołdawia (2)
 Mongolia (7)
 Czarnogóra (3)
 Maroko (10)
 Namibia (1)
 Nepal (2)
 Holandia (80)
 Nowa Zelandia (46)
 Macedonia Północna (2)
 Norwegia (28)
 Pakistan (1)
 Panama (26)
 Paragwaj (2)
 Peru (4)
 Filipiny (9)
 Polska (71)
 Portugalia (47)
 Portoryko (31)
 Katar (12)
 Rumunia (21)
 Senegal (1)
 Serbia (5)
 Singapur (15)
 Słowacja (12)
 Słowenia (18)
 Afryka Południowa (21)
 Korea Południowa (30)
 Hiszpania (57)
 Surinam (14)
 Szwecja (56)
 Szwajcaria (102)
 Tajlandia (32)
  Tunezja (1)
 Turcja (3)
  Ukraina (105)
 Zjednoczone Emiraty Arabskie (13)
 Stany Zjednoczone (340) (gospodarz)
 Urugwaj (2)
 Uzbekistan (5)
 Wenezuela (16)
 Wietnam (5)
 Wyspy Dziewicze (9)

Kalendarz

Przypisy 

World Games
2022 w sporcie
Sport w Birmingham